Karahamzalı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Karahamzalı (Bala), Ortschaft im Landkreis Bala der türkischen Provinz Ankara
 Karahamzalı (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Karahamzalı (Polatlı), Ortschaft im Landkreis Polatlı der türkischen Provinz Ankara